Jogo Duro (1985), filme brasileiro 
 Reindeer Games, filme com Ben Affleck e Charlize Theron, exibido no Brasil como Jogo Duro
 Wild Card (filme), com Jason Statham, traduzido no Brasil como Jogo Duro
 Jogo Duro (programa de televisão), exibido pelo SBT
 Jogo Duro (reality show), exibido na Rede Globo

Desambiguação